The Price of Vanity – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
The Price of Vanity – cortometraggio del 1914 diretto da Harry Lambert (Harry Lambart)
The Price of Vanity  – episodio del 1955 della serie tv The Vise